Il doppio del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Brunström e Jean-Julien Rojer che hanno battuto in finale Santiago Giraldo e Alberto Martín 4-6, 6-0, [10-6].

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (Campioni)
 Frederico Gil /  Florin Mergea (quarti di finale)

 Guillermo García López /  Marcel Granollers (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Frank Moser (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2008